

Sigle 
 Ostravsko-karvinské doly – azienda mineraria della Repubblica Ceca

Codici 
 OKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Okadama, Sapporo, Giappone
 okd – codice ISO 639-3 della lingua okodia